SMS „Undine” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Undine” – pruski, a następnie niemiecki bryg z lat 60. XIX wieku
 SMS „Undine” – niemiecki krążownik lekki typu Gazelle z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich